Messepalast steht für:
 Messepalast Beijing, China
 Messepalast Wien
Siehe auch:
 Zentralmessepalast